

Єгінді — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Єгінді — село, Улитауський район, Улитауська область

Див. також 
 Єгінди
 Єгіндібулак